Die Saison 2002/03 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 25. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die neunte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd waren die Amateure des VfB Stuttgart mit neun Punkten Vorsprung auf den SSV Ulm 1846. Die Stuttgarter Amateure schafften damit den direkten Wiederaufstieg.

In die Verbandsligen mussten der FC Teningen, FC 08 Villingen und Sportfreunde Dorfmerkingen absteigen. Aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft aus der 2. Bundesliga und der Lizenzverweigerung für die Regionalliga mussten die Amateure des  SV Waldhof Mannheim zwangsabsteigen.

Die Aufsteiger waren der SV Linx aus der Verbandsliga Südbaden, der TSG Weinheim aus Verbandsliga Baden sowie der TSV Crailsheim aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim aus der Verbandsliga Baden. Aus der 2. Bundesliga stiegen der SV Waldhof Mannheim und der SSV Reutlingen 05 ab, die beide keine Lizenz für die Regionalliga erhielten. Die Liga spielte in der folgenden Saison mit 19 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Mirnes Mešić von der SpVgg 07 Ludwigsburg mit 20 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, und Südbaden, der FC Emmendingen, setzten sich die Hoffenheimer durch und erreichten die zweite Runde. Der Heidenheimer SB als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreiche zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auf den Heidenheimer SB. Die Hoffenheimer setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2002/03 bei kicker.de

2002
Fußballsaison 2002/03